Orzeszkowo bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Orzeszkowo (Dominowo), Dorf der Gmina Dominowo im Powiat Średzki der Woiwodschaft Großpolen
 Orzeszkowo (Hajnówka), Dorf der Gmina Hajnówka in der Woiwodschaft Podlachien
 Orzeszkowo (Kwilcz), Dorf der Gmina Kwilcz im Powiat Międzychodzki der Woiwodschaft Großpolen
 Orzeszkowo (Resko), Wohnplatz in der Gmina Resko in der Woiwodschaft Westpommern